Саша Герстнер (; 2 апреля 1977, Германия) — немецкий музыкант и фотограф. В настоящее время является гитаристом пауэр-метал-группы Helloween.

Биография 
Саша Герстнер начал заниматься музыкой с 6 лет. В возрасте 13 лет он стал осваивать гитару и с 17 лет его уже считали подающим большие надежды на южно-немецкой музыкальной сцене. В 1996 году его приметили Крис Бэй и Дэн Циммерманн, которые пригласили его в свою группу Freedom Call. Герстнер остался с Freedom Call до 2001 года, сыграв на первых двух альбомах и трижды объехав Европу с гастролями.

Покинув Freedom Call, он начал продюсировать других молодых артистов и работал в качестве соавтора нескольких проектов.

В 2002 году Чарли Бауэрфенд представил Герстнера Михаэлю Вайкату из Helloween, и Герстнер вскоре был принят в качестве замены для выгнанного из группы гитариста Роланда Грапова.

В 2006 году открыл свою звукозаписывающую студию G-треков, с которой сотрудничали Saxon, HammerFall, Rage, Blind Guardian, Бетти Леннард и многие другие.

Дискография 
 Freedom Call
 Stairway To Fairyland (1999)
 Taragon (1999)
 Crystal Empire (2001)

 Helloween
 Rabbit Don’t Come Easy (2003)
 Keeper of the Seven Keys - The Legacy (2005)
 Gambling with the Devil (2007)
 Unarmed – Best of 25th Anniversary (2009)
 7 Sinners (2010)
 Straight Out Of Hell (2013)
 My God-Given Right (2015)

Ссылки 
 Официальный сайт

Гитаристы Германии
Музыканты Helloween